

Cinema e televisione 
 Romanzo (Romance) – film del 1930 diretto da Clarence Brown
 Romanzo (Romans) – film del 1940 diretto da Åke Ohberg
 Romanzo – film per la televisione del 1956 diretto da Daniele D'Anza

Letteratura 
 Romanzo – genere della narrativa scritto in prosa

Musica
 Romanzo – album di Riccardo Fogli del 1996
 Romanzo – singolo di Riccardo Fogli del 1996

Pagine correlate 

 Romanza (disambigua)